Pierrerue (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Pierrerue (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże